La Ligue de la CONCACAF 2021 est la cinquième édition de cette compétition.

Le vainqueur se qualifie pour la Ligue des champions de la CONCACAF 2022 ainsi que les cinq autres meilleures équipes (finaliste, demi-finalistes et deux meilleurs quart-de-finalistes). La LD Alajuelense, tenant du titre, est éliminé dès les huitièmes de finale. C'est le Comunicaciones FC qui remporte son quatrième titre continental, le premier depuis 1983.

Participants 
Un total de vingt-deux équipes provenant d'un maximum de dix ou onze nations participent au tournoi. Elles proviendront des zones Amérique centrale et Caraïbes de la CONCACAF.

Le tableau des clubs qualifiés est le suivant :

Calendrier 
Le calendrier est détaillé ci-dessous :

Tirage 
Les têtes de séries sont définies selon un critère spécifique à la zone CONCACAF. Il est attribué à chaque équipe qualifiée le nombre de points obtenus lors des cinq précédentes éditions par l'équipe s'étant qualifié via le même moyen que l'équipe qualifié pour 2020. Par exemple, le vainqueur d'un tournoi hondurien se voit attribuer les points des parcours des cinq derniers vainqueurs équivalents dans la compétition.

Compétition

Tableau

Tour préliminaire

Huitièmes de finale

Quarts de finale 
Le club guatémaltèque du Deportivo Guastatoya devait affronter le vainqueur de l'affrontement entre le CD Olimpia et l'Inter Moengotapoe mais ces deux clubs étant disqualifiés, le Deportivo Guastatoya obtient une qualification directe pour les demi-finales.

Demi-finales 
Les quatre équipes présentes en demi-finales de la Ligue de la CONCACAF sont directement qualifiées pour la Ligue des champions de la CONCACAF 2022.

Finale

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi 
 Championnat des clubs caribéens de la CONCACAF 2021
 Ligue des champions de la CONCACAF 2022

2021
Amérique du Nord
2021 aux Amériques